Стеклянный ключ (швед. Glasnyckeln, дат. Glasnøglen, норв. Glassnøkkelen, исл. Glerlykillinn, фин. Lasiavain-palkinto) — литературная премия скандинавских стран в области детективной литературы.

Стеклянный ключ является престижной литературной премией, вручаемой начиная с 1992 года ежегодно за лучший детективный роман, написанный скандинавским писателем или группой авторов. Учреждён и вручается Союзом детективных авторов Скандинавии (Skandinaviska Kriminalsällskapet,  SKS), в который входят писатели из Дании, Швеции, Норвегии, Исландии и Финляндии. В качестве почётного приза победитель (или победительница) получают искусно выделанный ключ из стекла. Названием своим эта литературная премия обязана вышедшему в 1931 году одноимённому роману американского детективного автора Дэшила Хэммета. Главным спонсором премии является шведское издательство Bra Böcker AB.

Награждённые премией 

Литературные премии Европы
Литературные премии Дании
Литературные премии Швеции
Литературные премии Норвегии
Литературные премии Финляндии
Детективная литература
Награды, появившиеся в 1992 году
Награды по алфавиту